Le qualificazioni del singolare  dell'Japan Women's Open Tennis 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Hiroko Kuwata (Qualificata)
  Alizé Lim (secondo turno)
  Indy de Vroome (secondo turno)
  Arina Rodionova (secondo turno)

  Miharu Imanishi (Ultimo turno, Lucky loser)
  Nao Hibino (secondo turno)
  Ol'ga Savčuk (ultimo turno)
  Chan Yung-jan (Qualificata)

Qualificate

  Hiroko Kuwata
  Chan Yung-jan

  Ana Bogdan
  Shūko Aoyama

Lucky Loser
  Miharu Imanishi

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2014
Japan Women's Open Tennis 2014